Вели́кие озёра:

Гидроним 
 Великие озёра — группа крупных озёр в Северной Америке, в США и Канаде.
 Великие Африканские озёра — группа крупных озер в Восточной Африке.
 Великие озёра — группа озёр в Архангельской области, в Пи́нежском районе.
 Великие озёра — группа озёр в Архангельской области, в Холмогорском районе.

Топоним 
 Великие Озёра — село в Дубровицком районе Ровенской области Украины.

См. также 
 Выставка Великих озёр
 Великоозерский
 Большие озёра
 Великое озеро

Примечания